Франц Петрак (, 9 октября 1886 — 1973) — австрийский ботаник и миколог, один из самых продуктивных систематиков своего времени.

Научная деятельность 
Франц Петрак специализировался на семенных растениях и на микологии.

Публикации 
Франц Петрак является автором около 500 публикаций, в основном в области микологии. К его публикациям относятся следующие:

 Petrak, F. (1914). Beiträge zur Pilzflora von Mähren und Österr.-Schlesien. Annales Mycologici 12 (5): 471—479.
 Petrak, F. (1916). Beiträge zur Pilzflora von Mähren und Österreich-Schlesien. Annales Mycologici 14: 159—176.
 Petrak, F. (1916). Beiträge zur Pilzflora von Mähren und Österreich-Schlesien [concl.]. Annales Mycologici 14: 440—443.
 Petrak, F. (1919, publ. 1920). Mykologische Notizen. I. Annales Mycologici 17: 59—100.
 Petrak, F. (1920, publ. 1921). Der mykologische Nachlass Josef Jahn’s, ein Betrag zur Pilzflora des Egerlandes. Annales Mycologici 18: 105—135.
 Petrak, F. (1921). Mykologische Notizen. II. Annales Mycologici 19 (1—2): 17—128.
 Petrak, F. (1921). Mykologische Notizen. II. Annales Mycologici 19: 17—128.
 Petrak, F. (1921). Mykologische Notizen. III. Annales Mycologici 19 (3—4): 176—223.
 Petrak, F. (1921). Mycologische Beiträge. I. Hedwigia 62: 282—319.
 Petrak, F. (1922). Beiträge zur Pilzflora von Albanien und Bosnien. Annales Mycologici 20 (1—2): 1—28.
 Petrak, F. (1922). Beiträge zur Kenntnis der Pilzflora der südlichen Alpenländer und Norditaliens. Annales Mycologici 20 (3—4): 126—159.
 Petrak, F. (1922). Mykologische Notizen. IV. Annales Mycologici 20 (5/6): 300—345.
 Petrak, F. (1923). Mykologische Notizen. Annales Mycologici 21 (1—2): 1—69.
 Petrak, F. (1923). Beiträge zur Pilzflora von Sternberg in Mähren. Annales Mycologici 21 (1-2): 107-132.
 Petrak, F. (1923). Mykologische Notizen. VI. Annales Mycologici 21 (3—4): 182—335.
 Petrak, F. (1924). Mykologische Notizen. VII. Annales Mycologici 22 (1—2): 1—182.
 Petrak, F. (1925). Mykologische Notizen. VIII [nos 401—501]. Annales Mycologici 23 (1—2): 1—143.
 Petrak, F. (1925). Beiträge zur Pilzflora Südost-Galiziens und der Zentralkarpathen. Hedwigia 65 (6): 179—330.
 Petrak, F. (1927). Mykologische Notizen. IX. Annales Mycologici 25 (3—4): 193—343.
 Petrak, F. (1927). Beiträge zur Pilzflora von Sternberg in Mähren. Annales Mycologici 25 (3—4): 344—388.
 Petrak, F. (1928). Über Englerula und die Englerulaceen. Annales Mycologici 26 (5—6): 385—413.
 Petrak, F. (1928). Mykologische Beiträge zur Flora der Kanarischen Inseln. Engler’s Botanischen Jahrbüchern Beiblatt 141 (‘142’) 62: 93—160.
 Petrak, F. (1928). Mykologische Beiträge zur Flora von Sibirien. I. Hedwigia 68: 203—241.
 Petrak, F. (1928). Über Bagnisiopsis und verwandte Gattungen. Hedwigia 68 (5): 251—290.
 Petrak, F. (1929). Mykologische Notizen X. Nos. 601—700. Annales Mycologici 27 (5—6): 324—410.
 Petrak, F. (1929). Mykologische Beiträge zur Flora der Kanarischen Inseln. Heft 4. Engler’s Botanische Jahrbücher Beiblatt 142 (4): 125—160.
 Petrak, F. (1931). Mykologische Beiträge zur Flora von Spanien, Portugal und der Insel Madera. Annales Mycologici 29 (1—2): 107—128.
 Petrak, F. (1931). Mykologische Notizen XI. Nos 701—750. Annales Mycologici 29: 339—397.
 Petrak, F. (1921, publ. 1931). Just’s Botanische Jahresberichte 49 (2): 267—336.
 Petrak, F. (1931). Fungi Adeani. Ein Beitrag zur Pilzflora Bayerns und der angrenzenden Länder. Kryptog. Forsch. 2: 282—314.
 Petrak, F. (1934). Mykologische Notizen. XII. Nos. 751—850. Annales Mycologici 32: 317—447.
 Petrak, F. (1934). Mykologische Beiträge zur Flora von Sibirien. II. Hedwigia 74: 30—78.
 Petrak, F. (1936). Beiträge zur Pilzflora der Balkanhalbinsel, besonders Griechenlands. Annales Mycologici 34: 211—236.
 Petrak, F. (1936). Neue Pilze aus Finnisch-Lappland. Annales Mycologici 34: 444—455.
 Petrak, F. (1928, publ. 1937). Just’s Botanische Jahresberichte 56 (2): 291—697.
 Petrak, F. (1938). Beiträge zur Systematik und Phylogenie der Gattung Phaeocryptopus Naoumov. Annales Mycologici 36 (1): 9—26.
 Petrak, F. (1929, publ. 1938). Just’s Botanische Jahresberichte 57 (2): 592—631.
 Petrak, F. (1930, publ. 1938). Just’s Botanische Jahresberichte 58 (1): 447—570.
 Petrak, F. (1931, publ. 1939). Just’s Botanische Jahresberichte 50 (1): 449—514.
 Petrak, F. (1939, publ. 1940). Fungi. Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien 50: 414—521.
 Petrak, F. (1940). Fungi. In: Rechinger, K.H., Baumgartner, J., Petrak, F. & Szatala, Ö. [Eds]. Ergenbisse einer Botanischen Reise nach dem Iran, 1937 (1). Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien 50: 414—521.
 Petrak, F. (1940). Mykologische Notizen. XIII. Nos 851—930. Annales Mycologici 38: 181—267.
 Petrak, F. (1940). Beiträge zur Pilzflora der Umgebung von Wien. Annales Mycologici 38: 339—386.
 Petrak, F. (1941). Mykologische Notizen XIV. Nos 931—1000. Annales Mycologici 39: 251—349.
 Petrak, F. (1941). Scirrophoma nov.gen., eine neue Gattung der Sphaeropsideen. Bot. Arch. 43: 573—576.
 Petrak, F. (1942). Beiträge zur Kenntnis der orientalischen Pilzflora. Annalen des Naturhistorischen Museums Wien 52: 301—396.
 Petrak, F. (1941, publ. 1942). Amerosporiopsis nov.gen., eine neue Gattung der Sphaeropsideen. Bot. Arch. 43: 84—88.
 Petrak, F. (1941, publ. 1942). Gaubaea nov.gen., eine neue Gattung der hemisphaeroiden Fungi Imperfecti. Bot. Arch. 43: 89—92.
 Petrak, F. (1941, publ. 1942). Stilbophoma nov.gen., eine neue Gattung der Sphaeropsideen mit Konidienbildung auf typischen Koremien. Bot. Arch. 43: 93—95.
 Petrak, F. (1941, publ. 1942). Clypeopatella nov.gen., eine neue Gattung der Sphaeropsideen mit kettenföomiger Konidienbildung. Bot. Arch. 43: 96—98.
 Petrak, F. (1942). Heterodiscula nov.gen., eine neue Gattung der patellaten Sphaeropsideen. Bot. Arch. 43: 207—214.
 Petrak, F. (1942). Lohwagia gen.nov., eine neue, durch typische Gallenbildung ausgezeichnete Gattung der Pyrenomyceten. Botanisches Archiv 43: 201—206.
 Petrak, F. (1943). Fungi. Denkschriften der Akademie der Wissenschaften Mathematische-Naturwissenschaftliche Klasse 105 (2): 9—26.
 Petrak, F. (1944). Pyrenopeziza soldanellae n.sp., ein neuer, auf überwinterten Blättern von Soldanella montana parasitierenden Pilz aus den Voralpen. Annales Mycologici 42: 44—47.
 Petrak, F. (1944). Zwei neue Sphaeropsideen aus Mähren. Annales Mycologici 42: 48—51.
 Petrak, F. (1944). Neue Kleinpilze aus Westfalen und Hessen-Nassau. Annales Mycologici 42: 52—57.
 Petrak, F. (1944). Über die Gattungen Chaetopyrena Pass., Sclerochaeta v. Höhn., Sclerochaetella v. Höhn., Vermiculariella Oud., Chaetosphaeronema Moesz und Pseudophoma v. Höhn. Annales Mycologici 42: 58—71.
 Petrak, F. (1944). Über die Gattung Geminispora Pat. Annales Mycologici 42: 72—74.
 Petrak, F. (1944). Drei neue Pyrenomyceten aus Niederdonau. Annales Mycologici 42: 75—80.
 Petrak, F. (1944). Über einige Arten der Gattung Phyllosticta. Annales Mycologici 42: 81—87.
 Petrak, F. (1935, publ. 1944). Verzeichnis der neuen Arten, Varietäten, Formen, Namen, und wichtigsten Synonyme der Pilze 1932-1935. Just’s Botanische Jahresberichte 63 (2): 805—1060.
 Petrak, F. (1947). Plantae Sinenses a Dre H. Smith annis 1921—1922, 1924 et 1934 lectae. XLII. Micromycetes. Meddelande från Göteborgs Botaniska Trädgård [Acta Horti Gothoburgensis] 17: 113—164.
 Petrak, F. (1947). Apiothyrium n.gen., eine neue Gattung der Sphaeriales. Sydowia 1 (1—3): 1—4.
 Petrak, F. (1947). Neobroomella n.gen., eine neue Gattung der Sphaeriales. Sydowia 1 (1—3): 5—8.
 Petrak, F. (1947). Über Placostromella n.gen. und die Gattung Placostroma Theiss. & Syd. Sydowia 1 (1—3): 9—11.
 Petrak, F. (1947). Phaeothyrium n.gen., eine neue Gattung der hemisphaeroiden Sphaeropsideen. Sydowia 1 (1—3): 12—14.
 Petrak, F. (1947). Phaeothyrium n.gen., eine neue Gattung der hemisphaerialen Sphaeropsideen. Sydowia 1: 12—14.
 Petrak, F. (1947). Stegophorella n.gen., eine neue Gattung der Sphaeriales. Sydowia 1 (1—3): 15—17.
 Petrak, F. (1947). Stegophorella n.gen., eine neue Gattung der Sphaeriales. Sydowia 1: 15—17.
 Petrak, F. (1947). Nannfeldtia n.gen., eine neue Gattung der Diskomyzeten. Sydowia 1 (1—3): 18—20.
 Petrak, F. (1947). Ophiosporella n.gen., eine neue Gattung der melanconioiden Sphaeropsideen. Sydowia 1 (1—3): 21—23.
 Petrak, F. (1947). Ophiosporella n.gen., eine neue Gattung der melanconioiden Sphaeropsideen. Sydowia 1: 21—23.
 Petrak, F. (1947). Hemisphaeropsis n.gen., eine neue Gattung der hemisphaerioiden Sphaeropsiden. Sydowia 1 (1—3): 24—27.
 Petrak, F. (1947). Über die Gattung Trichodothis Theiss & Syd. Sydowia 1: 28—31.
 Petrak, F. (1947). Eine neue Art der Gattung Pyrenopeziza aus Tirol. Sydowia 1: 32—34.
 Petrak, F. (1947). Über die Gattungen Phaeoapiospora Sacc. et Syd. und Anisomyces Theiss. et Syd. Sydowia 1 (1—3): 35—40.
 Petrak, F. (1947). Zwei neue Pilze aus Syrien. Sydowia 1: 41—43.
 Petrak, F. (1947). Beiträge zur Kenntnis der auf Achillea vorkommenden Arten der Gattung Puccinia. Sydowia 1: 44—48.
 Petrak, F. (1947). Gloeotrochila n.gen., eine neue Gattung der melanconioiden Sphaeropsideen. Sydowia 1 (1—3): 49—51.
 Petrak, F. (1947). Thryptospora n.gen., eine neue, sehr isoliert stehende Gattung der Pyrenomyzeten. Sydowia 1 (1—3): 52—54.
 Petrak, F. (1947). Thryptospora n.gen., eine neue, sehr isoliert stehende Gattung der Pyrenomyzeten. Sydowia 1: 52—54.
 Petrak, F. (1947). Über den Bau und die systematische Stellung der Gattung Wettsteinina von Höhn. Sydowia 1: 55—60.
 Petrak, F. (1947). Kritische Bemerkungen über einige, in letzter Zeit als neu beschriebene Askomyzeten und Fungi imperfecti. Sydowia 1 (1—3): 61—79.
 Petrak, F. (1947). Kritische Bemerkungen über einige, in letzter Zeit als neu beschriebene Askomyzeten und Fungi Imperfecti. Sydowia 1: 61—82.
 Petrak, F. (1947). Über einige wenig bekannte, durch Colletotrichum cliviae (Oud.) Petr. verursachte Blattk rankheit der Clivien. Sydowia 1: 80—82.
 Petrak, F. (1947). Über die Gattung Albertinella Kirschst. Sydowia 1: 83—85.
 Petrak, F. (1947). Chaetapiospora n.gen., eine neue, apiospore Pyrenomyzetengattung. Sydowia 1 (1—3): 86—88.
 Petrak, F. (1947). Über die Gattungen Naemacyclus Fuckel und Lasiostictis Sacc. Sydowia 1 (1—3): 89—93.
 Petrak, F. (1947). Über die Gattungen Eriosporopsis n.gen. und Eriospora Berk. et Br. Sydowia 1 (1—3): 94—97.
 Petrak, F. (1947). Ocellariella n.gen., eine neue Gattung der Peziculoideen. Sydowia 1 (1—3): 98—100.
 Petrak, F. (1947). Eine neue Art der Gattung Xenomeris aus Tirol. Sydowia 1 (1—3): 101—103.
 Petrak, F. (1947). Eine neue Art der Gattung Xenomeris aus Tirol. Sydowia 1: 101—103.
 Petrak, F. (1947). Über Collostroma n.gen., und andere zu Diskomyzeten gehörige Gattungen der Sphaeropsideen. Sydowia 1 (1—3): 104—107.
 Petrak, F. (1947). Über die Gattungen Pycnoderma Syd. und Pycnodermella n.gen. Sydowia 1 (1—3): 108—113.
 Petrak, F. (1947). Deightonia n.gen., eine neue Gattung der Melanconieen. Sydowia 1 (1—3): 114—116.
 Petrak, F. (1947). Eine neue Art der Gattung Diplodiella aus Kleinasien. Sydowia 1: 117—119.
 Petrak, F. (1947). Über die Gattungen Phaeochorella Theiss. et Syd. und Phomachorella n.gen. Sydowia 1 (1—3): 120—126.
 Petrak, F. (1947). Zehn neue Sphaeropsideen aus Niederösterreich. Sydowia 1 (1—3): 127—141.
 Petrak, F. (1947). Drei neue Arten der Gattung Mycosphaerella aus Niederösterreich. Sydowia 1: 142—147.
 Petrak, F. (1947). Cymbothyrium n.gen., eine neue Gattung der phaeosporen Sphaeropsideen. Sydowia 1 (1—3): 148—150.
 Petrak, F. (1947). Über die Gattungen Sirococcus Preuss, Peckia Clint. und Sirodomus n.gen. Sydowia 1 (1—3): 151—158.
 Petrak, F. (1947). Über Gibbera Fr. und verwandte Gattungen. Sydowia 1 (4—6): 169—201.
 Petrak, F. (1947). Über die Gattung Tracyella (Sacc.) Tassi. Sydowia 1: 202—205.
 Petrak, F. (1947). Ein kleiner Beitrag zur Pilzflora von Südfrankreich. Sydowia 1 (4—6): 206—231.
 Petrak, F. (1947). Ein kleiner Beitrag zur Pilzflora von Südfrankreich. Sydowia 1: 206—231.
 Petrak, F. (1947). Über die Leptopeltineen. Sydowia 1 (4—6): 232—247.
 Petrak, F. (1947). Neue Kleinpilze aus der Türkei. Sydowia 1 (4—6): 248—263.
 Petrak, F. (1947). Kleine Beiträge zur Pilzflora von Australien und Polynesien. Sydowia 1 (4—6): 264—276.
 Petrak, F. (1947). Kleine Beiträge zur Pilzflora von Australien und Polynesien. Sydowia 1: 264—276.
 Petrak, F. (1947). Zernya Petr. n.gen., eine neue Gattung der phaeosporen Sphaeropsideen aus Brasilien. Sydowia 1 (4—6): 277—279.
 Petrak, F. (1947). Zernya Petr. n.gen., eine neue Gattung der phaeosporen Sphaeropsideen aus Brasilien. Sydowia 1: 277—279.
 Petrak, F. (1947). Eine neue Art der Gattung Trichodothis Theiss. aus Ostafrica. Sydowia 1: 280—282.
 Petrak, F. (1947). Südamerikanische Mikromyzeten. Sydowia 1 (4—6): 289—308.
 Petrak, F. (1947). Ronnigeria n.gen., eine neue Gattung der Leptopeltineen. Sydowia 1 (4—6): 309—312.
 Petrak, F. (1947). Ronnigeria n.gen., eine neue Gattung der Leptopeltineen. Sydowia 1: 309—312.
 Petrak, F. (1947). Kleine Beiträge zur Pilzflora von Tirol. Sydowia 1 (4—6): 313—327.
 Petrak, F. (1947). Kleine Beiträge zur Pilzflora von Tirol. Sydowia 1: 313—327.
 Petrak, F. (1947). Über die Gattungen Shropshiria Stevens, Munkia Speg. und Neomunkia n.gen. Sydowia 1 (4—6): 328—331.
 Petrak, F. (1947). Kritische Studien über Chinesische Pilze. Sydowia 1 (4—6): 332—377.
 Petrak, F. (1948). Hans Sydow, 1879—1946. Sydowia 2: 1—25, portrait.
 Petrak, F. (1948). Eine neue Art der Gattung Davincia aus Ekuador. Sydowia 2 (1—6): 43—45.
 Petrak, F. (1948). Antimanopsis n.gen., eine neue melanconioide Gattung aus Ekuador. Sydowia 2 (1—6): 46—48.
 Petrak, F. (1948). Thrinacospora Petr. n.gen., eine neue melanconioide Sphaeropsideen-Gattung aus Ekuador. Sydowia 2 (1—6): 49—51.
 Petrak, F. (1948). Xenochora n.gen., eine neue Gattung der phaeosporen Sphaeropsideen. Sydowia 2 (1—6): 52—54.
 Petrak, F. (1948). Über die Gattung Robledia Chard. Sydowia 2 (1—6): 55—58.
 Petrak, F. (1948). Asteroscutula eine neue Gattung der hemisphaerialen Sphaeropsideen. Sydowia 2 (1—6): 59—62.
 Petrak, F. (1948). Zwei neue, auf Cavendishia wachsende Askomyzeten aus Ekuador. Sydowia 2 (1—6): 63—67.
 Petrak, F. (1948). Chaetomelanops n.gen., eine neue Gattung der Dothideales. Sydowia 2 (1—6): 68—71, 1 pl.
 Petrak, F. (1948). Phaeodothiora n.gen., eine neue Dothiorazeen-Gattung aus China. Sydowia 2 (1—6): 80—82.
 Petrak, F. (1948). Ein kleiner Beitrag zur Pilzflora der Kanarischen Inseln. Sydowia 2 (1—6): 231—238.
 Petrak, F. (1948). Zwei neue Sphaeropsideen aus der Schweiz. Sydowia 2 (1—6): 239—243.
 Petrak, F. (1948). Eine neue Volutella-Art aus Nieder-Österreich. Sydowia 2 (1—6): 308—310.
 Petrak, F. (1948). Pilze aus Ekuador. Sydowia 2 (1—6): 317—386.
 Petrak, F. (1949). Ein kleiner Beitrag zur Pilzflora der Kanarischen Inseln. Sydowia 2: 231—238.
 Petrak, F. (1949). Iraniella nov.gen., eine neue Gattung der allantosporen Sphaeriaceae aus dem Iran. Sydowia 3: 135—138.
 Petrak, F. (1949). Botryocrea nov.gen., eine neue Nectrioideen Gattung aus dem Iran. Sydowia 3: 139—142.
 Petrak, F. (1949). Cyanopatella eine neue Exzipalazeen-Gattung aus dem Iran. Sydowia 3: 143—145.
 Petrak, F. (1949). Endoplacodium nov.gen., eine neue Leptostromaceen-Gattung aus dem Iran. Sydowia 3: 146—148.
 Petrak, F. (1949). Über die Gattungen Velutaria Fuck., Phaeangium Sacc., Phaeangella Sacc. und Perizomatium Syd. Sydowia 3: 196—200.
 Petrak, F. (1949). Neopeltis nov.gen., eine neue Dictyopeltineengattung aus Ekuador. Sydowia 3: 234—237.
 Petrak, F. (1949). Phyllopezis nov.gen., eine neue Diskomyzetengattung aus Ekuador. Sydowia 3: 238—240.
 Petrak, F. (1949). Plagiostigmella nov.gen., eine neue Gattung der Phomopsideen aus Ekuador. Sydowia 3: 241—244.
 Petrak, F. (1949). Synostomina nov.gen., eine neue Gattung der Polystomelloiden Sphaeropsideen aus Ekuador. Sydowia 3: 245—247.
 Petrak, F. (1949). Mindoa nov.gen., eine neue Gattung der Hemisphaerialen Sphaeropsideen. Sydowia 3: 248—250.
 Petrak, F. (1949). Bimeris nov.gen., eine neue Gattung der Sphaeropsideen aus Ekuador. Sydowia 3: 251—255.
 Petrak, F. (1949). Creonecte eine neue Gattung der scolecosporen Sphaeropsideen aus Ekuador. Sydowia 3: 256—258.
 Petrak, F. (1949). Neue Hyphomyzeten-gattungen aus Ekuador. Sydowia 3: 259—266.
 Petrak, F. (1949). Beiträge zur Pilzflora Irans. Sydowia 3: 268—332, 1 pl.
 Petrak, F. (1950). Index of Fungi. 1936—1939. 1—117. UK, Kew; Commonwealth Mycological Institute.
 Petrak, F. (1950). Über die Gattung Gaillardiella Pat. Sydowia 4: 158—162.
 Petrak, F. (1950). Über Loranthomyces v. Höhn. und einige andere Gattungen der Trichothyriaceen. Sydowia 4 (1—6): 163—174.
 Petrak, F. (1950). Epicrea n.gen., eine neue Gattung der Hypocreaceen. Sydowia 4 (1—6): 325—328.
 Petrak, F. (1950). Neopeltella n.gen., eine neue Gattung der Dictyopeltineen. Sydowia 4 (1—6): 329—332.
 Petrak, F. (1950). Neophacidium n.gen., eine neue Diskomyzetengattung aus Ekuador. Sydowia 4 (1—6): 333—336.
 Petrak, F. (1950). Gaeumannia n.gen., eine neue Gattung der Sphaeriales. Sydowia 4 (1—6): 337—340.
 Petrak, F. (1950). Neodimerium n.gen., eine neue Gattung der Dimerieen. Sydowia 4 (1—6): 341—344.
 Petrak, F. (1950). Allonectella n.gen., eine neue Gattung der Sphaeriales. Sydowia 4 (1—6): 345—348.
 Petrak, F. (1950). Parencoelia n.gen., eine neue Gattung der Encoelioideen. Sydowia 4 (1—6): 349—356.
 Petrak, F. (1950). Biostictis n.gen., eine neue Diskomyzetengattung aus Ekuador. Sydowia 4 (1—6): 357—360.
 Petrak, F. (1950). Creangium n.gen., eine neue Gattung der Myriangiales. Sydowia 4 (1—6): 361—364.
 Petrak, F. (1950). Cryptoparodia n.gen., eine neue Pyrenomyzeten-gattung. Sydowia 4 (1—6): 365—368.
 Petrak, F. (1950). Xenostigmella n.gen., eine neue Pyrenomyzeten-gattung aus Ekuador. Sydowia 4 (1—6): 369—372.
 Petrak, F. (1950). Metazythia n.gen., eine neue Gattung der phomoiden Sphaeropsideen. Sydowia 4 (1—6): 373—375.
 Petrak, F. (1950). Lasiostemmella n.gen., eine neue Gattung der Dimerieen. Sydowia 4 (1—6): 376—380.
 Petrak, F. (1950). Fungi Beltsvillenses. Sydowia 4: 402—408.
 Petrak, F. (1950). Beiträge zur Pilzflora von Ekuador. Sydowia 4 (1—6): 450—587.
 Petrak, F. (1951). Über die Gattungen Chaetotrichum Syd. und Ragnhildiana Solh. Sydowia 5: 30—39.
 Petrak, F. (1951). Ergebnisse einer Revision der Grundtypen verschiedener Gattungen der Askomyzeten und Fungi Imperfecti. Sydowia 5: 169—198.
 Petrak, F. (1951). Fungi Beltsvillenses. II. Sydowia 5: 230—247.
 Petrak, F. (1951). Diehlia n.gen., eine neue Diskomyzetengattung mit gefärbten Sporen. Sydowia 5: 311—314, 1 fig.
 Petrak, F. (1951). Ergebnisse einer Revision der Grundtypen verschiedener Gattungen der Askomyzeten und Fungi Imperfecti [cont.]. Sydowia 5: 328—356.
 Petrak, F. (1951). Cashiella n.gen., eine neue Gattung der Diskomyzeten. Sydowia 5: 371—374, 1 fig.
 Petrak, F. (1951). Ein kleiner Beitrag zur Pilzflora von Bayern. Sydowia 5: 407—411.
 Petrak, F. (1951). Über die Gattungen Hendersonula Speg. und Hendersonulina n.gen. Sydowia 5: 418—422.
 Petrak, F. (1951). Über die Gattung Heptameria Rehm et Thüm. Sydowia 5: 423—425.
 Petrak, F. (1951). Über die Gattungen Balladynopsis Theiss. et Syd., Wageria Stev. und Balladynastrum Hansf. Sydowia 5: 426—428.
 Petrak, F. (1951). Über die Gattung Botryostroma v. Höhn. und Parodiella Viégas. Sydowia 5: 429—431.
 Petrak, F. (1951). Über die Gattung Pauhaia. Sydowia 5: 432—435.
 Petrak, F. (1951). Über die Gattung Hyalocurreya Theiss. et Syd. Sydowia 5: 436—438.
 Petrak, F. (1951). Pyrgostroma n.gen., eine neue Gattung der phaeophragmosporen Sphaeropsiden. Sydowia 5: 484—487.

Примечания

Ссылки 
 Alphabetical Index to Mycotheca generalis: brief biography of Franz Petrak
 Franz Petrak (9 October 1886—1973) 
 Publications by Franz Petrak 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Австрии
Микологи Австрии
Почётные члены Микологического общества Америки